miejsce obsługi podróżnych
 Międzynarodowa Organizacja Pracy
 symbol waluty pataka obowiązującej w Makau
 radzieckie oznaczenie amerykańskiej łodzi latającej Consolidated PBY Catalina (także kod NATO tego samolotu)
 Mowa-Obyczaj Polski – tajna organizacja międzywojennej Polski
 Massive Ordnance Penetrator – amerykańska bomba do niszczenia bunkrów (GBU-57)
 Microwave Observing Program – program SETI prowadzony przez NASA

 mop – ręczny przyrząd do sprzątania na mokro
 M.O.P. – amerykańska grupa hip-hopowa